Elba –  trzecia co do wielkości włoska wyspa, położona na Morzu Śródziemnym
 Łaba (nm. Elbe) – rzeka w Niemczech
Miejscowości w USA:
 Elba – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Coffee
 Elba – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Elba – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Howard
 Elba – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Elba – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Elba – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Elba (ang. Elba Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Elba (ang. Elba Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Elba (ang. Elba Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Elba (ang. Elba Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Elba (ang. Elba Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Elba (ang. Elba Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge